Hopplös och hatad av alla kan avse:

 Hopplös och hatad av alla (bok) – en självbiografi från 2001 av Toby Young
 Hopplös och hatad av alla (film) – film från 2008 som bygger på självbiografin